Pieter Barbiers (I), Nederlands schilder
Pieter Barbiers (II), Nederlands schilder
Pieter Barbiers (III), Nederlands schilder
Pieter Barbiers (IV), Nederlands schilder